La France compte plus de 570 espèces d'oiseaux sur son territoire. La liste qui suit ne concerne que les espèces de France métropolitaine (Corse comprise), par ordre et famille.

Cette liste compte 466 espèces ou sous-espèces au statut fluctuant, dont :
  1 espèce endémique, la Sittelle corse
 13 espèces globalement menacées : En cas de menaces particulières sur l'espèce le statut UICN est précisé. Sauf indication contraire, l'espèce est donc considérée comme en Préoccupation mineure (LC)
 13 espèces introduites
 les espèces domestiques étrangères qui ne se sont pas établies dans la nature (poule, pintade…) ne sont pas mentionnées
des espèces ayant disparu de France pendant l'Holocène
 des oiseaux rares.

Estrildidae

 Capucin bec-de-plomb (Euodice malabarica) Espèce introduite

Leiothrichidae

 Léiothrix jaune (Leiothrix lutea) Espèce introduite

Ploceidae

 Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus) Espèce introduite

Références 
 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes

Article connexe 
Pour les oiseaux de France :
 Liste des Aequornithes de France
 Liste des rapaces de France
Pour la faune de France : 
Liste des mammifères en France métropolitaine
Liste des amphibiens en France métropolitaine
Liste des reptiles en France métropolitaine
Liste des poissons d'eau douce en France métropolitaine
Liste des poissons d'eau de mer en France métropolitaine

Liens externes 

 Collectif, Proposition de classification par l'habitat des oiseaux nicheurs de France, article in ALAUDA - Revue internationale d'Ornithologie - pages 111-144, Volume 84(2) 2016

 Catalogue illustré de près de 300 espèces d'oiseaux d'Europe, dont les 268 espèces reproductrices en France répertoriées dans la classification ALAUDA 2016 en référence ci-dessus

France, especes
Oiseaux, especes